Чебан Микола (1986) — молдовський борець вільного стилю, призер чемпіонатів Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Чебан Тамара Савеліївна (1914—1990) — молдавська радянська співачка, педагог. Народна артистка СРСР.
 Чебан Юрій Володимирович (1986) — український веслувальник-каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон (2012, 2016), бронзовий призер Олімпійських ігор (2008), чемпіон світу.

Див. також 
 Чебану
 Чобану